Alegría oder Alegria (spanisch für „Freude“) steht für:

 Alegria (1998), franko-kanadisch-niederländischer Film von Franco Dragone
 Alegria (2015), brasilianischer Kurzfilm von Hsu Chien Hsin
 Alegria (Cebu), eine Stadtgemeinde in der Provinz Cebu, Philippinen
 Alegría (Flamenco), einen (fröhlichen, ausgelassenen) Flamencotanz
 Alegría (Cirque du Soleil) eine Show des Cirque du Soleil
Alegría (Soundtrack), Arrangement der Show
 Alegria (Rio Grande do Sul), Gemeinde im Bundesstaat Rio Grande do Sul, Brasilien
 Alegría (Puerto Rico), im Bayamón
 Alegria (Surigao del Norte), eine Stadtgemeinde in der Provinz Surigao del Norte, Philippinen
 Alegria Moc. & Sessé ex DC., ein Synonym der im tropischen Amerika vorkommenden Pflanzengattung Luehea
 Islote Alegría, Insel

Alegría oder Alegria ist der Familienname folgender Personen:
 Alonso Alegría (* 1940), peruanischer Regisseur und Autor
 Ana Alegría (* 1977), portugiesische Schwimmerin
 Ciro Alegría (1909–1967), peruanischer Schriftsteller, Politiker und Journalist
 Claribel Alegría (1924–2018), nicaraguanische Schriftstellerin
 Félix Alegría (1876–??), chilenischer Sportschütze
 Janet Alegría (* 1987), mexikanische Taekwondoin
 José María Díez-Alegría (1911–2010), spanischer Theologe
 Juan Alegría (* 2002), kolumbianischer Fußballspieler
 Michael Eladio López-Alegría (* 1958), US-amerikanischer Astronaut
 Ricardo Alegría (1921–2011), puerto-ricanischer Archäologe, Anthropologe und Schriftsteller
 Sigrid Alegría (* 1974), chilenische Schauspielerin
 Vicente Beltrán de Heredia y Ruiz de Alegría (1885–1973), spanischer römisch-katholischer Theologe sowie Ordens- und Theologiehistoriker des Dominikanerordens